{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83301) - || 2001 RJ104 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83302) - || 2001 RH106 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83303) - || 2001 RR106 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83304) - || 2001 RA108 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83305) - || 2001 RS108 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83306) - || 2001 RR109 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83307) - || 2001 RJ111 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83308) - || 2001 RJ112 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83309) - || 2001 RH113 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83310) - || 2001 RV113 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83311) - || 2001 RD114 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83312) - || 2001 RF114 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83313) - || 2001 RK115 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83314) - || 2001 RP115 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83315) - || 2001 RW118 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83316) - || 2001 RK119 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83317) - || 2001 RQ121 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83318) - || 2001 RG122 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83319) - || 2001 RL124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83320) - || 2001 RO124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83321) - || 2001 RS124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83322) - || 2001 RU124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83323) - || 2001 RE125 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83324) - || 2001 RX127 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83325) - || 2001 RE128 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83326) - || 2001 RF128 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83327) - || 2001 RJ128 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83328) - || 2001 RR128 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83329) - || 2001 RR130 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83330) - || 2001 RC131 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83331) - || 2001 RG131 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83332) - || 2001 RN131 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83333) - || 2001 RU131 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83334) - || 2001 RW131 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83335) - || 2001 RE132 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83336) - || 2001 RZ132 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83337) - || 2001 RG133 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83338) - || 2001 RH134 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83339) - || 2001 RB135 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83340) - || 2001 RJ135 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83341) - || 2001 RD136 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83342) - || 2001 RG136 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83343) - || 2001 RU136 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83344) - || 2001 RU139 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83345) - || 2001 RY140 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83346) - || 2001 RD141 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83347) - || 2001 RM141 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83348) - || 2001 RO145 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83349) - || 2001 RR146 || 9 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83350) - || 2001 RZ146 || 9 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83351) - || 2001 RG147 || 9 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83352) - || 2001 RT148 || 10 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83353) - || 2001 RT149 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83354) - || 2001 RB151 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83355) - || 2001 RN151 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83356) - || 2001 RF153 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83357) - || 2001 RK153 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83358) - || 2001 RJ154 || 4 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83359) - || 2001 RA155 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83360) Catalina || 2001 SH || 16 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83361) - || 2001 SK || 16 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83362) Sandukruit || 2001 SH1 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83363) Yamwingwah || 2001 SU1 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83364) - || 2001 SV1 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83365) - || 2001 SA2 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83366) - || 2001 SF2 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83367) - || 2001 SL2 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83368) - || 2001 SF3 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83369) - || 2001 SM3 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83370) - || 2001 SL4 || 17 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (83371) - || 2001 SQ4 || 18 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (83372) - || 2001 SP5 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83373) - || 2001 SA9 || 19 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83374) - || 2001 SF9 || 19 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83375) - || 2001 SC12 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83376) - || 2001 SD12 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83377) - || 2001 SW12 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83378) - || 2001 SG13 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83379) - || 2001 SQ13 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83380) - || 2001 SQ14 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83381) - || 2001 SW14 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83382) - || 2001 SE16 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83383) - || 2001 SG16 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83384) - || 2001 SQ16 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83385) - || 2001 SH17 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83386) - || 2001 SL18 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83387) - || 2001 SS19 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83388) - || 2001 SV19 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83389) - || 2001 SQ20 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83390) - || 2001 SK21 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83391) - || 2001 SH22 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83392) - || 2001 SU23 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83393) - || 2001 SM24 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83394) - || 2001 SH27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83395) - || 2001 SP27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83396) - || 2001 SU27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83397) - || 2001 SN28 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83398) - || 2001 SF29 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83399) - || 2001 SS30 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83400) - || 2001 SS32 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten